Point of Entry () — седьмой студийный альбом британской группы Judas Priest. Был выпущен 26 февраля 1981 года. В 2001 году альбом был переиздан (ремастеринг).

Обложки этого альбома, изданного в США и в Европе, отличаются. Это отличие сохранилось и при переиздании.

Список композиций 
Все песни написаны Робом Хэлфордом, Гленом Типтоном и Кей Кей Даунингом за исключением указанных особо.

 «» — 3:47
 «Don’t Go» — 3:18
 «Hot Rockin’» — 3:17
 «Turning Circles» — 3:42
 «Desert Plains» — 4:36
 «Solar Angels» — 4:04
 «You Say Yes» — 3:29
 «All the Way» — 3:42
 «Troubleshooter» — 4:00
 «On the Run» — 3:47

2001 Bonus Tracks 
 «Thunder Road» (Хэлфорд, Типтон) — 5:12
 «Desert Plains» (Live) — 5:03

Состав группы 
Judas Priest:
 Роб Хэлфорд — вокал
 Гленн Типтон — гитара
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Дэйв Холланд — ударные

Технический персонал:
  — музыкальный продюсер, сведе́ние
 Judas Priest — музыкальный продюсер
 Луи Остин — звукорежиссёр
  —

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Judas Priest
Хард-рок-альбомы
Альбомы CBS Records
Альбомы Columbia Records
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний